

Лейк-Ворт — місто, штат Флорида
 Лейк-Ворт — місто, штат Техас